Gorayski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Gorayski, polnischer Politiker
 August Gorayski (1832–1915), Abgeordneter zum galizischen Landtag